Molekulska formula -{C19H28O3}- se može odnositi na:
 4-Hidroksitestosteron
 16-Hidroksidehidroepiandrosteron